Le Grand Chef (Chief Crazy Horse), film américain réalisé par George Sherman, sorti en 1955 ;
 Le Grand Chef, film franco-italien réalisé par Henri Verneuil, sorti en 1959 ;
 Le Grand chef (Thanksgiving), quatrième épisode de la saison 5 de Malcolm, diffusé en 2003 ;
 Le Grand Chef (한국어), film sud-coréen réalisé par Jeon Yun-su, sorti en 2007.